H46 ou H-46 peut faire référence à :
 Lioré et Olivier LeO H-46, un prototype d’avion militaire français de l'entre-deux-guerres ;
 Névrite optique , d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres